Los tetraneurales (Tetraneuralia) son un clado de animales espirales perteneciente a Lophotrochozoa que agrupa a los moluscos, los entoproctos, los ciclioforos y la familia extinta Cupithecidae. El clado esta respaldado por varias similitudes morfológicas entre ambos y ha resultado ser importante para la evolución de los moluscos. 

Ha sido propuesto por malacólogos y zoólogos al observar que varias características morfológicas de entoproctos y ciclioforos eran claramente similares a la de los moluscos. Tanto moluscos como entoproctos y ciclioforos comparten un sistema muscular similar, la cutícula es igual en ambos, la hemolinfa del sistema circulatorio es muy similar, tienen un sistema nervioso tetraneuro con dos cordones nerviosos pedios o ventrales. De esta última característica el clado toma su nombre "tetraneuralia". Por último moluscos, entoproctos y ciclioforos presentan similitudes en las fases larvales, poseen un tipo de larva trocófora única llamada "polyplacofora" y un complejo órgano apical larval. Los moluscos son animales celomados en algunos casos dotados de conchas mientras que entoproctos y ciclioforos son acelomados de hábito sésil.

A pesar de que las sinapomorfías son fuertes, pocos estudios moleculares lo han podido respaldar, hasta que estudios moleculares recientes utilizando especies de evolución más lenta para evitar la atracción de ramas largas lo han podido respaldar fuertemente y por tanto esta relación podría ser correcta. El clado Tetraneuralia constituyó el clado más basal de Lophotrochozoa según los análisis moleculares.

A continuación se muestra la filogenia que presenta este clado con otros miembros del clado Lophotrochozoa:

Referencias 

Spiralia